Manuel de la Torre – arcivescovo cattolico spagnolo
 Manuel de la Torre – calciatore messicano
 Manuel de la Torre – golfista statunitense
 Manuel de la Torre y Gutiérrez – arcivescovo cattolico spagnolo